Pine Island kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pine Island (Florida)
Pine Island (Minnesota)
Pine Island (Texas)

Pine Island kan ook verwijzen naar Pine Island Bay (Antarctica), waarin de Thwaitesgletsjer uitmondt. 

Wikipedia:Doorverwijspagina